Dubawnt – fiume del Canada
 Lago Dubawnt – fiume del Canada